Museu Hermitage - um museu localizado em São Petersburgo, na Rússia

Localidades

Hermitage (Arkansas)
Hermitage (Missouri)
Hermitage (Pensilvânia)

Desambiguação